Коккайнар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коккайнар — село в Жамбылском районе Алматинской области.
 Коккайнар — село в Илийском районе Алматинской области.
 Коккайнар — село в Шуском районе Жамбылской области.